Ironville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ironville (Kentucky)
 Ironville (New York)
 Ironville (Ohio)
 Ironville (Pennsylvania)